Вальстад () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Вальстад, Бьёрнар (род. 1967) — норвежский спортсмен-ориентировщик, чемпион мира в индивидуальных дисциплинах.
 Вальстад, Отто (1862—1950) — норвежский педагог, художник, книжный иллюстратор и детский писатель.
 Вальстад, Стеффен (род. 1990) — норвежский кёрлингист.